Fiala:
 Benno Fiala von Fernbrugg (1890, Dunaj - 1964, Dunaj), avstro-ogrski častnik, vojaški pilot
 Josef Fiala (tudi: Joseph Fiala; 1748 - 1816), češki skladatelj, oboist, čelist in pedagog
 Karl Löwith, psevdonim: Hugo Fiala (1897, München - 1973, Heidelberg), nemški filozof
 fiala (arhitektura) - okrasni motiv na opornikih ali okrasnih delih